Regicide è il sesto album del gruppo brutal death metal italiano Hour of Penance, pubblicato il 13 Maggio 2014 per la Prosthetic Records.

Tracce

Formazione 
Giulio Moschini - chitarra

Paolo Pieri - voce e chitarra

James Payne - batteria

Marco Mastrobuono - basso

Collegamenti esterni